Massy (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Massy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Massy (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France